Pehrsson ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Pehrsson-Bramstorp (1883–1954), schwedischer Politiker und Premierminister von Schweden (Sveriges Statsminister)
 Cristina Husmark Pehrsson (* 1947), schwedische Politikerin; seit 2006 Ministerin für Sozialversicherungsfragen (socialförsäkringsminister)
 Magnus Pehrsson (* 1976), schwedischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch: 
 Persson